Ainsi soient-elles est le titre de plusieurs œuvres :
 Ainsi soient-elles, un film réalisé par Patrick Alessandrin et Lisa Alessandrin, sorti en 1995 ;
 Ainsi soient-elles ?, une pièce de théâtre créée par Éric Beauvillain, sorti en 2007 ;
 Ainsi soient-elles, un documentaire réalisé par Maxime Faure, sorti en 2019.